Pseudopulex (лат., от  и  — ложная блоха) — ископаемый род гигантских блох из семейства Pseudopulicidae, которые питались на динозаврах или птерозаврах. Внутренняя Монголия (Китай; юрские и меловые отложения возрастом от 165 до 125 млн лет назад). 4 вида.

Описание 
Обладают сходством с современными блохами, но их тело было сплющенное, как у клопов или клещей, и значительно крупнее (от 17 до 22,8 мм), кроме того, они обладали длинными коготками. В усиках более 15 члеников. Тело покрыто жёсткими и направленными назад щетинками. Ротовой аппарат (хоботок) относительно очень длинный: 3,44—5,15 мм. Pseudopulex близки к семейству Tungidae, наиболее базальной группе блох, отличаясь отсутствием прыгательных ног и ктенидиев на пронотуме.

Систематика 
В 2017 году семейства Saurophthiridae, Pseudopulicidae и Tarwiniidae были объединены в надсемейство Saurophthiroidea.
  — юрский период
  — меловой период
  — меловой период
  — юрский период

Примечания

Ссылки 
 Гигантская блоха атаковала динозавров 165 миллионов лет тому назад. 

Вымершие блохи
Насекомые юрского периода
Насекомые мелового периода
Фоссилии из юрских отложений Китая
Фоссилии из меловых отложений Китая
Паразиты птерозавров
†